Сан Херман има више значења:

 Сан Херман (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Херман (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Херман (Асунсион Исталтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Херман (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Херман (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Херман (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Херман (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Херман (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Херман (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Херман (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Херман, Ел Дурасно (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Херман, Ел Кармен (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Херман, Санта Фе (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Херман (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику